Лойс Аббинг (, родилась 13 августа 1992 года) — нидерландская гандболистка, выступающая на позиции полусредней за датский клуб «Оденсе» и за женскую сборную Нидерландов; чемпионка мира 2019 года.

Игровая карьера

Клубная 
Лоис Аббинг пришла в «Ростов-Дон» перед началом сезона 2018/2019. В составе клуба она стала чемпионкой России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, серебряным призером Лиги чемпионов.

В сборной 
Дебютировала в составе национальной сборной в 2010-м, на чемпионате мира-2017 была признала лучшей левой полусредней турнира. Лоис выиграла золотую медаль чемпионата мира-2019 в составе сборной Нидерландов.

Достижения 
Клубные
 Обладатель Кубка Германии: 2012,
 Обладатель Кубка Румынии: 2015,
 Серебряный призер чемпионата Румынии: 2015,
 Чемпион России: 2019,
 Обладатель Кубка России: 2019,
 Серебряный призер Лиги Чемпионов: 2019.

Достижения в составе сборной
 Победительница чемпионата мира: 2019,
 Серебряный призер чемпионата мира: 2015,
 Бронзовый призер чемпионата мира: 2017,
 Четвертое место на Олимпийских играх: 2016.

Личные достижения
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов: 2010,
 Лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы: 2011,
 Лучшая левая полусредняя чемпионата мира: 2017

Примечания

Ссылки 

Гандболистки Нидерландов
Игроки женской сборной Нидерландов по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ЖГК «Бая-Маре»
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Ольборг»